

Hydronymes

France 
 Le Guiers est une rivière française qui naît dans les Préalpes de Savoie, et traverse l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un affluent de la rive gauche du Rhône.
 Le Guiers Vif est une rivière française des départements de l'Isère et de Savoie, dans la région Rhône-Alpes, et un affluent droit du Guiers, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône.

Sénégal 
 Le lac de Guiers est un lac d'eau douce situé au nord du Sénégal, dans le haut-delta du fleuve Sénégal. Moins médiatisé que le lac Rose, c'est pourtant le plus grand lac du pays.

Toponymes 
 Entre-deux-Guiers est une commune française située dans le département de l'Isère en région Rhône-Alpes.
 Saint-Genix-sur-Guiers est une commune française, située dans le département de la Savoie en région Rhône-Alpes. 
 Saint-Christophe-sur-Guiers est une commune rurale de montagne de l'Isère, canton de Saint-Laurent-du-Pont, adhérente au parc naturel régional de Chartreuse, dans la vallée du Guiers, à la limite de la Savoie.